Нарсе́с — мужское имя. Известные носители:
 Нарсес (478—573) — выдающийся византийский военачальник и государственный деятель времён императора Юстиниана I
 Нарсес (погиб в 543) — византийский военачальник; погиб в сражении при Англоне
  (вторая половина VI века — начало VII века) — византийский военачальник в правление императоров Маврикия и Фоки

См. также 
 Нарсе